Kubrick peut faire référence à :

Patronyme 

Stanley Kubrick (1928–1999), un réalisateur américain,
 Vivian Kubrick, fille de Stanley Kubrick,
 Christiane Kubrick, femme de Stanley Kubrick.

Toponyme 

 (10221) Kubrick, un astéroïde,
 Le mont Kubrick, une montagne située sur Charon

Autres 
 , un jouet japonais,
 , une œuvre de Sean Ellis.